Ларан, Лара́н (фр. Laran) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Ларан (Іран), Ларан (перс. لاران‎) — село в Ірані, в дегестані Джушак, в Центральному бахші, шахрестані Деліджан остану Марказі.